Gaylor :

 Anna Gaylor (1932-2021), actrice française
 Brett Gaylor (né en 1977), réalisateur documentariste canadien 
 Gaylor Curier (né en 1992), joueur de basket-ball français
 
 étudiant en langues étrangères appliquées

Toponymie 
 Lacs Gaylor, lacs en Californie